Ива́н Жа́риков:
 Жариков, Иван Алексеевич (1907—1969) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Жариков, Иван Егорович (1911—1978) — советский зоотехник, Герой Социалистического Труда.